École nationale supérieure d'ingénieurs peut faire référence à : 
 une école nationale supérieure d’ingénieurs en France, faisant partie ou associée à une université ou un institut national polytechnique,
 par extension, une école recrutant via le concours communs polytechniques ;
 l’École nationale supérieure d'ingénieurs de Tunis.

École d'ingénieurs